Нутеталь () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.   Занимает площадь 47,56 км². Официальный код  —  12 0 69 454.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга